Malcolm Evans peut désigner
 Malcolm Evans, dessinateur de cartoon néo-zélandais
 Malcolm Evans, programmeur anglais